Elm Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Elm Branch (Arkansas), im Boone County
 Elm Branch (Indiana), im Scott County
 Elm Branch (Iowa), im Dallas County
 Elm Branch (Kansas), im Miami County
 Elm Branch (Missouri), im Putnam County
 Elm Branch (Oklahoma), im Haskell County
 Elm Branch (Texas), im Burleson County
 Elm Branch (Virginia), im Henry County